Nimitz ist der Familienname von:

 Chester W. Nimitz (1885–1966), US-amerikanischer Flottenadmiral
 Jack Nimitz (1930–2009), US-amerikanischer Jazz-Baritonsaxophonist, Klarinettist und Flötist

Sonstiges:
 Nimitz-Gletscher, Gletscher im Ellsworthland, Antarktika
 Nimitz-Klasse, Klasse nuklearbetriebener Flugzeugträger der United States Navy
 USS Nimitz (CVN-68), Flugzeugträger der Nimitz-Klasse

Siehe auch:
 Niemitz
 Niemietz
 Nimetz